ДСС је скраћеница која се односи на:

Нова демократска странка Србије (Нова ДСС)
Самостална демократска странка Србије (Самостални ДСС)
Демократска српска странка (ДСС)
Друштво српске словесности (ДСС)
ДСС (НМР стандард)

Скраћенице